El Torneig de Sant Petersburg 2011, oficialment conegut com St. Petersburg Open 2011, és un esdeveniment de tennis disputat sobre pista dura que pertany a les sèries 250 de l'ATP. La 17a edició del torneig es va celebrar entre el 22 i el 30 del 2011 al Petersburg Sports and Concert Complex de Sant Petersburg, Rússia.

Quadre individual masculí

Quadre doble masculí

Enllaços externs 
 Web oficial   
 Quadre individual masculí 
 Quadre doble masculí 

2011
ATP World Tour 2011